Вуэльта Каталонии (, ) —  профессиональная шоссейная многодневная велогонка проходящая в марте по дорогам  одноимённой испанской автономии Каталония. Лидер многодневки облачается в белую майку с зелёными полосами.

История 
Первая гонка прошла в январе 1911 года, что делает её третьей старейшей многодневкой в мире после Тур де Франс и Джиро д'Италия. Далее Вуэльта с перерывами проводилась до 1937 года. С 1939 года, когда закончилась гражданская война, гонка уже не прерывалась. В 1930-х годах многодневку 7 раз выигрывал баск Мариано Каньярдо, к чьему достижению никто не может даже приблизиться и сегодня. Долгое время Вуэльта проводилась в июне, часть гонщиков использовали её для подготовки к Тур де Франс. С появлением UCI ProTour в 2005 году многодневка была перенесена на май, то есть на одно время с Джиро д’Италия. Это негативно сказалось на популярности Вуэльты, поэтому с 2010 года она перенесена на конец марта, время отменённой Сетманы Каталаны. Вторую по важности в стране после Вуэльты Испании велогонку нередко выигрывают иностранцы, но даже сейчас чаще побеждают хозяева, что нехарактерно для гонок UCI ProTour.

Классификации 
  — вручается лидеру общего зачёта и победителю гонки.
  — вручается лидеру горной классификации.
  — вручается гонщику, набравшему наибольшее количество очков на спринтерских отсечках и финише.
  — вручается лучшему гонщику в общем зачёте, не достигшему возраста 25 лет.
  — вручается команде с наименьшим суммарным временем прохождения этапа (зачёт по четырём лучшим).

Призёры

Рекорд побед

Индивидульно

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Каталонии на cyclingarchives.com

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования в Каталонии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1911 года
Появились в 1910-е годы в Испании
История Каталонии